Акивальдо Москера Романья (; ) — колумбийский футболист, защитник. Выступал за сборную Колумбии.

Биография 
Москера дебютировал в 2000 году играл за «Атлетико Насьональ». Он сыграл более 150 матчей за клуб, прежде чем перешёл в «Пачуку» в Мексике в 2005 году. С «Пачукой», он выиграл два чемпионских титула (Клаусура 2006 и 2007), за кубок чемпионов КОНКАКАФ в 2007-м году, а также Кубок Южной Америки в 2006-м году. Летом 2007-м года Москера перешёл в испанскую «Севилью», выступающей в Ла Лиге. Проведя в клубе до 2009-го года, Москера удалось выступить только в 41-м матче.

Играл также в клубах «Америка» (Мехико), «Пачука», «Депортиво Кали», «Чьяпас».

Достижения 
 «Атлетико Насьональ»
 Чемпион Колумбии: Ап. 2005
 Серебряный призёр чемпионата Колумбии (3): Ап. 2002, Ап. 2004, Фин. 2004

 «Пачука»
 Чемпион Мексики (2): 2006 (Клаусура), 2007 (Клаусура)
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2007
 Обладатель Южноамериканский кубка: 2006

 «Севилья»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2007

Индивидуальные достижения и награды 
  Лучший центральный защитник Чемпионата Мексики: 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Севильи»
 
 Профиль на footballdatabase.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ESPN Soccernet
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Чьяпас»